Цильнинский район

 Цильнинский район — район Ульяновской области
 Цильнинский район — район Татарской АССР в 1957—1959 годах